Despair (dt. „Depression“, „Verzweiflung“, „Verzagen“) steht für:

 Despair (Metal-Band), deutsche Band
 Despair (Hardcore-Band), US-amerikanische Band
 Despair, Originaltitel von Verzweiflung (Roman), Roman von Vladimir Nabokov (1936)
 Despair, Comicfigur aus Sandman von Neil Gaiman
 Despair, Album von Omar Rodriguez Lopez (2009)

Siehe auch:
 Mount Despair
 Despair – Eine Reise ins Licht, deutscher Film von Rainer Werner Fassbinder (1978)
 Despair Rocks, Klippen im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis